2 miejscowości w Polsce: 
 Dzierżązna – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Dzierżązna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek
Inne:
 Dzierżązna – rzeka w woj. łódzkim, dopływ Czarnawki